Åke Lundqvist kan syfta på:

 Åke Lundquist (1913–1985), konstnär
 Åke Lundqvist (1913–2000), schackspelare
 Åke Lundqvist (1932–2014), ingenjör
 Åke Lundqvist (1936–2021), skådespelare
 Åke Lundqvist (född 1940), journalist